Kurier Wileński (ros. Виленский вестник) – dwujęzyczna gazeta polityczno-literacka, wydawana w językach: polskim i rosyjskim; ukazująca się w Wilnie w latach 1841-1915 i w Homlu w latach 1915-1916; bezpośrednia kontynuatorka Kuriera Litewskiego (1793–1840)
 Kurier Wileński – gazeta polska ukazująca się w Wilnie w latach 1924-1939
 Kurier Wileński – gazeta polska ukazująca się w Wilnie XI 1939 – VI 1940
 Kurier Wileński – gazeta polska ukazująca się współcześnie w Wilnie od 1990, jego poprzednikiem był wydawany w latach 1953–1990 w Litewskiej SRR Czerwony Sztandar.